Virenque est un nom de famille et le nom d'une rivière.

Patronyme
Richard Virenque (1969-), coureur cycliste français

Géographie
La Virenque, rivière française qui coule dans les départements de l'Aveyron, de l'Hérault et du Gard